Clemens von Galen ist der Name folgender Personen: